Sabonis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Sabonienė, verheiratet
 Sabonytė, ledig

Personen 
 Arvydas Sabonis (* 1964), Unternehmer, ehemaliger Basketballspieler und -funktionär
 Domantas Sabonis (* 1996),  Basketballspieler

Familienname
Litauischer Personenname